Kaper – piwo jasne, dolnej fermentacji o 8,7% objętości alkoholu i 20% zawartości ekstraktu, warzone w browarze w Elblągu należącym do Grupy Żywiec.

Historia 
Kapra po raz pierwszy uwarzono w 1690 roku, choć tradycja produkcji mocnego piwa na Pomorzu sięga późnego średniowiecza i nawiązuje do floty kaperskiej, jaką stworzył Kazimierz Jagiellończyk – dlatego na etykiecie piwa widnieje statek korsarski. Po drugiej wojnie światowej, do 2001 roku, Kaper Królewski produkowany był przez browar we Wrzeszczu, następnie jako Hevelius Kaper – nazwany tak na cześć astronoma i browarnika Jana Heweliusza – w browarze elbląskim.

Charakterystyka 
Kaper jest „zwodniczo mocny i kremowy”, charakteryzuje się zbożowo-chlebowym aromatem oraz ciemno-bursztynową barwą. Jego smak jest efektem wykorzystania w procesie produkcji czterech gatunków słodu oraz aromatycznego chmielu lubelskiego. Piwo poddawane jest długiemu procesowi fermentacji i leżakowania. To jedno z najmocniejszych piw jasnych produkowanych w Polsce. Dostępne jest w butelkach i puszkach o pojemności 0,5 l.

Zobacz też 
 Browar w Elblągu
 Grupa Żywiec

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Polskie piwa